Schowtnewe (ukrainisch , von /Schowten für „Oktober“, nach der Oktoberrevolution; die russische Entsprechung ist Schowtnewoje/) heißen folgende Orte in der Ukraine:

Oblast Luhansk:
Schowtnewe (Swatowe), Dorf im Rajon Swatowe

Bis 2016 existierten folgende Dörfer mit diesen Namen:

 Siedlung städtischen Typs im Stadtkreis von Nowowolynsk, siehe Blahodatne (Nowowolynsk)
 Siedlung städtischen Typs im Rajon Luhyny, siehe Myroljubiw
 Siedlung städtischen Typs im Rajon Bilopillja, siehe Mykolajiwka (Bilopillja)

 Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Barwinkowe, siehe Wyssoke (Barwinkowe)
 Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Blysnjuky, siehe Werchowe
 Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Charkiw, siehe Sloboschanske (Charkiw)
 Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Dworitschna, siehe Bohdaniwske
 Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Isjum, siehe Boholjubiwka
 Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Kolomak, siehe Nowoiwaniwske
 Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Perwomajskyj, siehe Kalyniwka (Perwomajskyj)
 Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Solotschiw, Landratsgemeinde Fesky, siehe Wyssoke (Solotschiw)
 Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Wowtschansk, Landratsgemeinde Rubischne, siehe Samyliwka
 Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Wowtschansk, Landratsgemeinde Tscherwonoarmijske Persche, siehe Lyman (Wowtschansk)
 Dorf in der Oblast Cherson, Rajon Kachowka, siehe Blahodatne (Kachowka)
 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Kamjanez-Podilskyj, siehe Mukscha Kytajhorodska
 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Krassyliw, siehe Nowi Tereschky
 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Wolotschysk, siehe Lissowe (Wolotschysk)
 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Krynytschky, siehe Saksahanske
 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Petrykiwka, siehe Kulischewe
 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Sofijiwka, siehe Wakulowe
 Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Borodjanka, siehe Dmytriwka (Borodjanka)
 Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Boryspil, siehe Scherebjatyn
 Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Kaharlyk, siehe Selenyj Jar (Kaharlyk)
 Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Shuriwka, siehe Wosnessenske (Shuriwka)
 Dorf in der Oblast Kiew, Dorf im Rajon Perejaslaw-Chmelnyzkyj, siehe Studenyky
 Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Bobrynez, siehe Jablutschko
 Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Hajworon, siehe Klenowe (Hajworon)
 Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Nowomyrhorod, siehe Myroljubiwka
 Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Ustyniwka, siehe Lebedyne
 Dorf in der Oblast Luhansk, Rajon Swatowe, siehe Dscherelne
 Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Domaniwka, siehe Zwitkowe (Domaniwka)
 Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Nowyj Buh, Stadtkreis von Nowyj Buh, siehe Stepowe (Nowyj Buh)
 Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Nowyj Buh, Landratsgemeinde Bile Saporischschja, siehe Stanzijne
 Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Perwomajsk, siehe Sorjane (Perwomajsk)
 Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Wradijiwka, siehe Nowomychajliwske
 Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Bolhrad, siehe Karakurt (Ukraine)
 Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Ljubaschiwka, siehe Wyschnewe (Ljubaschiwka)
 Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Tarutyne, siehe Matyldiwka
 Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Schyrjajewe, Landratsgemeinde Nowoandrijiwka, siehe Doktorowe
 Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Schyrjajewe, Landratsgemeinde Armaschiwka, siehe Kryschaniwka (Schyrjajewe, Armaschiwka)
 Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Schyrjajewe, Landratsgemeinde Stari Majaky, siehe Buzy (Ukraine)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Hadjatsch, siehe Stepowe (Hadjatsch)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Hlobyne, siehe Saritschne (Hlobyne)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Hrebinka, siehe Sotnyzke (Hrebinka)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Kobeljaky, siehe Panske (Ort)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Koselschtschyna, siehe Kaschtschiwka
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Semeniwka, siehe Rokyty
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Lubny, siehe Pokrowske (Lubny)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Tschutowe, siehe Pawliwka (Tschutowe)
 Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Radywyliw, siehe Nowa Pljaschewa
 Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Huljajpole, siehe Olenokostjantyniwka
 Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Mychajliwka, siehe Tarsalak
 Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Rosiwka, siehe Forojs
 Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Polohy, siehe Pokrowske (Polohy)
 Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Wilnjansk, siehe Werbowe (Wilnjansk)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Popilnja, siehe Kwitnewe (Popilnja)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Malyn, siehe Maklakiwka
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Korosten, siehe Kalyniwka (Korosten, Olewsk)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Ruschyn, siehe Nowa Tschornorudka
 Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Konotop, siehe Kuryliwka (Konotop)
 Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Lebedyn, siehe Stepowe (Lebedyn)
 Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Nedryhajliw, siehe Sosniwka (Nedryhajliw)
 Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Ochtyrka, siehe Schtschomy
 Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Sumy, siehe Wyschnewe (Sumy)
 Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Ternopil, siehe Soborne
 Dorf in der Oblast Transkarpatien, Rajon Chust, siehe Saberesch
 Dorf in der Oblast Tscherkassy, Rajon Monastyryschtsche, siehe Bubelnja
 Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Itschnja, siehe Nowa Olschana
 Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Korop, siehe Roschdestwenske
 Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Mena, siehe Pokrowske (Mena)
 Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Pryluky, siehe Dmytriwka (Pryluky)
 Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Semeniwka, siehe Janschuliwka
 Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Wolodymyr, siehe Suswal
 Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Kalyniwka, siehe Wyschnewe (Kalyniwka)
 Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Pohrebyschtsche, siehe Popiwzi (Pohrebyschtsche)

 Siedlung in der Oblast Charkiw, Rajon Balaklija, Landratsgemeinde Assijiwka, siehe Sloboschanske (Balaklija)
 Siedlung in der Oblast Charkiw, Rajon Balaklija, Landratsgemeinde Pryschyb, siehe Pokrowske (Balaklija)
 Siedlung in der Oblast Charkiw, Rajon Krasnohrad, siehe Pokrowske (Krasnohrad)
 Siedlung in der Oblast Charkiw, Rajon Losowa, siehe Lahidne (Losowa)
 Siedlung in der Oblast Charkiw, Rajon Solotschiw (Charkiw), Landratsgemeinde Schowtnewe, siehe Kalynowe (Solotschiw)
 Siedlung in der Oblast Cherson, Stadtkreis von Cherson, siehe Inschenerne
 Siedlung in der Oblast Cherson, Rajon Henitschesk, siehe Nohajske
 Siedlung in der Oblast Cherson, Rajon Skadowsk, siehe Switanok (Skadowsk)
 Siedlung in der Oblast Mykolajiw, Siedlung im Rajon Mykolajiw, siehe Tschumaky (Mykolajiw)
 Siedlung in der Oblast Poltawa, Rajon Reschetyliwka, siehe Pokrowske (Reschetyliwka)
 Siedlung in der Oblast Saporischschja, Rajon Pryasowske, siehe Domusly
 Siedlung in der Oblast Sumy, Rajon Buryn, siehe Kopylowe
 Siedlung in der Oblast Tscherkassy, Siedlung im Rajon Tschornobaj, siehe Myrne (Tschornobaj)

 Schowtnewe (Poliske), ehemaliges Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Poliske
 Schowtnewe (Dykanka), ehemaliges Dorf (bis 2012) in der Oblast Poltawa, Rajon Dykanka 
 ehemaliger Name (zwischen 1938 und 1973) eines heutigen Stadtteils von Mykolajiw, siehe Bohoslawensk (Богоявленськ)

Siehe auch
 Rajon Schowtnewe